Вахново — название населённых пунктов:

Россия 
 Вахново — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Вахново — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Вахново — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Вахново — деревня в Калининском районе Тверской области.